Příjmení Krásl nebo Krasl nosí více významných osobností:

 František Borgia Krásl (1844–1907), český římskokatolický kněz, biskup a spisovatel
 František Krasl (1912–1998), český fotograf
 Jan Krásl (1899–1980), český hokejista
 Jiří Krásl (1928–2004), český malíř a ilustrátor
 Milan Krasl (* 1972), český elektroenregetik a vysokoškolský pedagog